Eucharis (insect), een geslacht van vliesvleugeligen
Eucharis (plant), een geslacht uit de narcisfamilie
Eucharis (mythologie), een nimf uit de Griekse mythologie